Ла Парада де Ариба има више значења:

 Ла Парада де Ариба (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парада де Ариба (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику